Acrocephalus (planta) — gênero de planta da família Lamiaceae, segundo George Bentham 
Acrocephalus (ave) — gênero de ave da família Acrocephalidae, segundo Johann Andreas Naumann & Johann Friedrich Naumann

Desambiguações de gêneros biológicos